ISON:
 International Scientific Optical Network (ISON; с англ. — «Международная научная оптическая сеть») - российский проект по наблюдению за космическим пространством.
 Обсерватория ISON-NM (от ISON — Нью-Мексико) — астрономическая обсерватория, дистанционно управляемая по российскому проекту ISON.
 Комета C/2012 S1 (ISON) — долгопериодическая околосолнечная комета.
 ISON — студийный альбом иранско-голландской певицы Севдализы.